Hope Bay kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hope Bay, vik

Jamaica 

 Hope Bay (ort), Parish of Portland, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar